Вадим Анатольевич Меркулов (род.8 августа 1970, Брянск) — российский ученый, организатор медицинской науки, специалист по проблемам молекулярной биологии, молекулярной генетики, иммунологии, вирусологии и экспертизы лекарственных средств с целью их государственной регистрации, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 

В. А. Меркулов родился 8 августа 1970 года в Брянске. В 1994 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (специализация — детская хирургия), а также военно-морскую кафедру при институте.

После окончания института и до 2010 года В. А. Меркулов проходил военную службу в Вирусологическом центре НИИ микробиологии МО РФ (ФГУ «48 ЦНИИ» Минобороны России (г. Сергиев Посад Московской обл.), в котором прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя начальника центра по научной работе. Ему было присвоено воинское звание полковника медицинской службы.

В период службы в Вирусологическом центре в 1999 году В. А. Меркулов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 2007 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук, по проблеме молекулярной диагностики опасных и особо опасных инфекционных заболеваний. В 2010 году В. А. Меркулову было присвоено ученое звание «профессор» по специальности «Молекулярная биология».

С 2010 года В. А. Меркулов работает в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в должности первого заместителя генерального директора, а с 2015 года — в должности заместителя генерального директора по экспертизе лекарственных средств.

Научная деятельность 

В. А. Меркулов — высококвалифицированный специалист по проблемам молекулярной биологии, молекулярной генетики, иммунологии, вирусологии и экспертизы лекарственных средств с целью их государственной регистрации.

В составе мобильных диагностических групп В. А. Меркулов выполнял задачи по выявлению причин вспышек неясных инфекционных заболеваний. В 1999 году он в полевых условиях определил переносчика и идентифицировал возбудителя Конго-Крымской геморрагической лихорадки, что позволило оперативно принять меры по предотвращению распространения эпидемии опасной инфекции, за что был награжден Орденом Мужества (Орден Мужества).

С 2008 года В. А. Меркулов, занимаясь по совместительству научно-педагогической деятельностью, преподавал в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова в должности профессора кафедры медицинских нанобиотехнологий, а с 2017 года и по настоящее время преподает в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова в должности профессора кафедры фармакологии Института Фармации.

В 2020 году лично принимал участие в разработке методических требований проведения доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) у людей.

Научно-организационная деятельность 

В. А. Меркулов является членом комиссии Экспертного совета РАН по модернизации и инновационному развитию медицинской науки в области нанобиотехнологий и членом Проблемной комиссии № 32.06 «Клиническая фармакология» научного совета по фармакологии № 32 РАН. В. А. Меркулов — заместитель главного редактора журнала «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение» (https://www.biopreparations.ru/jour), а также член редакционных коллегий и редакционных советов ряда других научных журналов.

В. А. Меркуловым лично и в соавторстве опубликовано более 300 научных работ, включая руководства, учебные пособия, а также патенты на изобретения Российской Федерации в области разработки медицинских средств защиты. Под его руководством были подготовлены и успешно защищены 9 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 1 на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 407 за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, В. А. Меркулов награжден орденом Пирогова.

Награды 
 1999 — Орден Мужества 
 2005 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 2006 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
 2008 — лауреат премии Министра обороны за вклад в обеспечение биологической безопасности населения Российской Федерации
 2014 — Награждён медалью «Гиппократ»
 2020 — за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, В. А. Меркулов награждён орденом Пирогова (http://www.kremlin.ru/events/president/news/63534)

и другими наградами.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Врачи России
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Кавалеры ордена Пирогова